Il singolare del torneo di tennis Caracas Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Adriano Ferreira che ha battuto in finale Kepler Orellana 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Geoff Grant (quarti di finale)
 André Sá (semifinali)
 Emilio Benfele Álvarez (secondo turno)
 Francisco Cabello (secondo turno)

 Eduardo Medica (primo turno)
 Jiří Vaněk (quarti di finale)
 Adriano Ferreira (Campione)
 Francisco Costa (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Caracas Challenger 1998